Cet article présente les résultats détaillés du double dames de l’édition 1978 de l’Open d'Australie qui est disputé du 26 décembre 1978 au . Ce tournoi est le dernier de la tournée du Grand Chelem.

Faits marquants 
Betsy Nagelsen et Renáta Tomanová battent Naoko Sato et Pam Whytcross en finale de cette édition ; il s'agit du  de cette équipe dans les tournois du Grand Chelem et de leur  sur le circuit WTA.

Parcours 

|-
|1||bgcolor=CCCCFF| Betsy Nagelsen Renáta Tomanová||align=center|Victoire'''|| Naoko Sato Pam Whytcross
|-
|2|| Cynthia Sieler-Doerner Kym Ruddell||align=center|1/4 de finale|| Christine Matison Sabina Simmonds
|-
|3|| Sue Barker Heidi Eisterlehner||align=center||| Naoko Sato Pam Whytcross
|-
|4|| Judy Connor Patricia Coleman||align=center||| Chris O'Neil Uschi Ulrich
|}

Résultats

Tableau complet

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Palmarès du double dames des Internationaux d'Australie

Lien externe 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

1978
Australie Double dames
Australie Double dames
Tennis en Australie en 1978
Tennis en Australie en 1979
Tennis en décembre 1978
Tennis en janvier 1979